Mensa International – międzynarodowa organizacja, stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji
 Mensa ołtarzowa
 Mensa (mebel)
 Mensa – łacińska nazwa gwiazdozbioru Góry Stołowej